Mali Dol est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Mali Dol, une localité située dans la municipalité de Kraljevica, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
en Slovénie
 Mali Dol, une localité située dans la commune de Komen ;
 Mali Dol, une localité située dans la commune de Pesnica.

Voir aussi 

Veli Dol